Ла-Ферьер:

 Ла-Ферьер — крупная крепость на Гаити
 Ла-Ферьер — коммуна во Франции, департамент Вандея
 Ла-Ферьер — коммуна во Франции, департамент Изер
 Ла-Ферьер — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Армор
 Ла-Ферьер — коммуна во Франции, департамент Эндр и Луара
 Ла-Ферьер — коммуна в Швейцарии